

Personnalité 
 Adelman de Liège, évêque du

Patronyme 

 Barry Adelman, scénariste et producteur américain ;
 Rick Adelman (1946-), basketteur américain ;
 Howard B. Adelmann (1898-1988), historien des sciences américain.

Autres 
 Monsieur et Madame Adelman, film français réalisé par Nicolas Bedos, sorti en 2017
 Adelmannsfelden, une commune de Bade-Wurtemberg, en Allemagne

Homonymie de patronyme